Fabritz ist der Familienname folgender Personen:

 Franzi Fabriz (* 1985), deutsche Filmeditorin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Gustav Fabritz (1895–1953), österreichischer Wasserturbineningenieur
 Johann Ludwig Fabritz (1632–1696), Schweizer Theologe und Professor, siehe Johann Ludwig Fabricius
 Margareta Maria Fabritz (1716–1800), schwedische Schauspielerin
 Peter Fabritz (* 1966), Offizial des Erzbistums Köln

Siehe auch
 Fabriz